

Ленське — село, Туринський міський округ, Свердловська область

Ленське — село, Смілянський район, Черкаська область
 Ленське — село, Чорноморський район, Автономна Республіка Крим